Збірна України з футболу розпочала сезон 2017 року 24 березня виїзним матчем проти збірної Хорватії. Загалом протягом 2017 року збірна провела 8 матчів.

Матчі

Хорватія 1:0 Україна

Україна 0:1 Мальта

Фінляндія 1:2 Україна

Україна 2:0 Туреччина

Ісландія 2:0 Україна

Косово 0:2 Україна

Україна 0:2 Хорватія

Україна 2:1 Словаччина

Склад команди 
 Статистику подано станом на 11 листопада 2017 року (в дужках наведено ігри і голи 2017 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Примітки

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Календар відбіркових матчів до Чемпіонату світу 2018 на сайті УЄФА 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2017
2017 у футболі
2017 в українському спорті